

Pinhalzinho est une municipalité (município) de l'État de Santa Catarina
 Pinhalzinho est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme